Osoby o tym nazwisku:
 Boris Sinicyn – rosyjski hokeista, trener hokejowy
 Daniił Sinicyn – rosyjski łyżwiarz szybki
 Dmitrij Sinicyn – rosyjski kombinator norweski
 Ihor Sinicyn – ukraiński zapaśnik
 Iwan Sinicyn – radziecki przemysłowiec, działacz gospodarczy i polityk
 Jelisiej Sinicyn – radziecki dyplomata, wojskowy i funkcjonariusz służb specjalnych
 Jewgienij Sinicyn – rosyjski wioślarz